Miejscowości w Polsce 
 Lipicze – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Goszczanów
 Lipicze – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Klonowa 
 Lipicze – część wsi Nowiny
 Lipicze – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Kłomnice 
 Lipicze – osada leśna w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Kłomnice 

Podobne nazwy
 Lipicze Górne
 Lipicze-Olendry